Prouza může znamenat:
 Prouza – české příjmení
 Prouza – česká hudební skupina